Montarlot ist der Name mehrerer Ortschaften in Frankreich:

Montarlot, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Montarlot-lès-Rioz, Gemeinde im Département Haute-Saône
Montarlot-lès-Champlitte, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute Teil der Gemeinde Champlitte
Montarlot, Ortsteil der Gemeinde Magny-Montarlot im Département Côte-d'Or